Jared, un personnage du Tanakh, ancêtre de Noé.
 Jared, un personnage du Livre de Mormon qui vécut à l'époque de la confusion des langues à la suite de la construction de la tour de Babel.
 Jared, un prénom masculin, porté surtout aux États-Unis.
 Pour voir tous les articles concernant les personnes portant ce prénom, consulter les pages commençant par Jared.

Références

Voir aussi 
 
 

Prénom masculin
Prénom américain